B2B ou BtoB est une abréviation signifiant le plus souvent «  » ; elle peut désigner :

Économie et gestion 
 Business to business ;
 Business to business (Internet).

Musique 
 B2B (pour «  »), une collaboration entre deux disc jockeys ;
 BtoB (pour «  »), boys band sud-coréen formé en 2012.

Sport nautique 
 Transat B to B (pour «  »), course transatlantique en solitaire.

Notes et références

Voir aussi